Tatopani peut faire référence à :
 Tatopani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Jumla ;
 Tatopani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok ;
 Tatopani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Surkhet.